Bloody Mary se poate referi la:

Bloody Mary (folclor), o fantomă din folclor despre care se spune că apare în oglindă când este invocată.
Bloody Mary (cocktail), făcut cu vodcă și suc de roșii  
Maria I a Angliei, regină a Angliei și Irlandei.
Bloody Mary (South Pacific), un personaj și cântec din muzicalul South Pacific.

Film 
 Agent 077: Mission Bloody Mary, un film de aventură din 1965  
 Bloody Mary (1996 film), un film de comedie din 1996  
 Bloody Mary (film), un film de groază din 2006  
 Dead Mary, un film de groază din 2007 denumit Bloody Mary în Japonia
 The Legend of Bloody Mary, un film de groază din 2008  
 Urban Legends: Bloody Mary, un film de groază din 2005